

Toponymes 
Luena peut être :
 Luena, ville angolaise et capitale de la province de Moxico ;
 Luena, communes espagnole de Cantabrie ;
 Luena, localité du Congo-Kinshasa ;

Hydronymes 
 une des rivières Luena :
 la Luena, rivière d’Angola ;
 la Luena ou Lwena, rivière du Congo-Kinshasa ;
 la Luena, rivière d’Espagne ;
 la Luena, rivière de Zambie ;
 la Luena-Luongo, rivière de Zambie ;

Autres 
 Luena, peuple de l’Afrique australe.